Сезон 1990/91 стал для «Манчестер Юнайтед» 89-м сезоном в Футбольной лиге и 16-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

После победы в Кубке Англии предыдущего сезона, клуб завершил пятилетний период без выигранных трофеев и выиграл первый трофей под руководством Алекса Фергюсона. В сезоне 1990/91 «Юнайтед» достиг ещё большего успеха, впервые в своей истории выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финальном матче испанскую «Барселону». Это был первый сезон после возвращения английских клубов в еврокубки после завершения дисквалификации, наложенной УЕФА в связи с действиями болельщиков «Ливерпуля» в Эйзельской трагедии.

По окончании сезона Хьюз был признан игроком года по версии футболистов, а юный Ли Шарп получил награду лучшего молодого игрока сезона. В этом же сезоне в основном составе «Манчестер Юнайтед» дебютировал валлийский вингер Райан Гиггз, которого называли самым талантливым игроком клуба со времён Джорджа Беста. Также новым игроком стал крайний защитник Денис Ирвин, купленный из «Олдем Атлетик» за £625 000 в концовке прошлого сезона. Основным голкипером клуба стал Лес Сили, однако по окончании сезона он покинул команду.

В этом сезоне «Юнайтед» во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Футбольной лиги, но проиграл в нём клубу «Шеффилд Уэнсдей» (его главным тренером был бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рон Аткинсон). В чемпионате «Юнайтед» улучшил свой прошлогодний результат, завершив сезон на 6-м месте. Защита Кубка Англии завершилась в пятом раунде после поражения от «Норвич Сити».

Ассистент Фергюсона Арчи Нокс покинул команду в концовке сезона, перейдя в «Рейнджерс». Его место занял Брайан Кидд.

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок обладателей кубков УЕФА

Первый раунд

Второй раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1990/91 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1990/1991
Манчестер Юнайтед